Свободненська сільська рада — Донецька область, Волноваський район
 Свободненська сільська рада — Донецька область, Тельманівський район